Текстильная промышленность и её отрасли на территории современной Украины прошли несколько этапов развития.

Эпоха Киевской Руси 
Надомное, кустарное и полукустарное производство тканей было распространено на землях современной Украины ещё со времён неолита. В Древней Руси крупнейшим центром ткацкого ремесла и торговли тканями был Киев, куда привозили иранские, арабские, китайские и византийские шелковые и златотканые материи, а также и суконные изделия из Западной Европы. Военные потребности княжеских дружин постепенно стимулировали распространение производства парусного полотна, шатров, теплой шерстяного одежды и т. п.

Период феодальной раздробленности восточнославянских земель 
После монголо-татарских нашествий и упадка Киева центром текстильного производства стали города Галичины и Волыни, особенно Львов, в XVI — XVII веках также Луцк, Кременец, Владимир-Волынский и др. С середины XVII века к ним присоединились и города Левобережья. С образованием цехов, техника производства тканей значительно совершенствуется (сукно стало производиться при помощи фолюш — больших ступ для взбивания сукна, которые ставились на водяных мельницах) вместе с тем началась некоторая специализация производства.

Гетманская Украина 
Гетманское правительство поддерживало развитие текстильного производства (для военных целей по-прежнему нужны были сукно и паруса) и охранял его путём проведения протекционистской таможенной политики, вводя пошлины на импорт. В XVII веке в связи с постепенным ослаблением автономии гетманского государства на текстильное производство на Украине всё большее влияние оказывает политика царской России, регламентация производства, его дальнейшее развитие, усиливающаяся конкуренция со стороны в центр. районов России. Сукно для армии продолжало пользоваться спросом, скуп текстиля государством происходил в больших масштабах, появились государственные текстильные мануфактуры.

Украина в составе Российской империи 
На изоляцию украинского текстильного рынка от мирового повлиял запрет вывозить за пределы Российской империи ткани из льна и конопли (1714), шерсти и шерстяной пряжи (1720) и ввозить в неё (1721) полотна, шелковые материи, чулочные изделия. Вместе с тем московские предприятия скупали по низким ценам украинскую пряжу и шерсть и перепродавали их в Москве или за границей по более дорогим ценам. В 1757 году была отменена таможенная границу между Украиной и Россией. Тариф 1822 окончательно обеспечил российской текстильной продукции монопольное положение на Украине, а с 1830 была введена также и специальная пошлина на польские суконные изделия.

С конца XVII века господствующей формой текстильного производства на Украине становится мануфактура. Она выступала в двух видах: помещичьей (вотчинные, позессионные или крепостнические), которая строилась на бесплатном труде крепостных, и купеческой (капиталистической), использующей наёмных работников. Владельцами текстильных мануфактур были казачьи старшины, позднее русские и польские помещики и купцы (преимущественно русские), а также государство. Текстильные мануфактуры (на Украине почти исключительно суконные) насчитывали от 15 (это были собственно ремесленно-кустарные станки) до 1 000 рабочих. На больших мануфактурах процесс производства был достаточно дифференцирован.

К первым больших текстильным мануфактурам на территории современной Украине принадлежали Глушковская (близ Путивля, который, впрочем, является исторически русскоязычным), основанная в 1719 году, одна из крупнейших в Рос. Империи (1 797 производила 145,4 тыс. м сукна, ч. рабочих 9 478) и (с 1722) Ряшкивская (на территории Прилуцкого полка) — обе позессионные. В конце XVIII века на Украине было 12 суконных мануфактур, которые производили 216,6 тыс. м сукна (в том числе на Левобережье приходилось 85,6 %), что составило 14 % продукции всей Российской Империи. Почти всю продукцию из помещичьих мануфактур закупало государство; купеческие мануфактуры ориентировались на свободный рынок. Суконная мануфактура была связана с ростом овцеводства; но лишь часть шерсти перерабатываемой на Украине (особенно север Украины, где почти не было суконных мануфактур) экспортировалась в Россию. Число предприятий и объём продукции (в тыс. м) видно из таблицы (данные оценочные):

В 1859 году на суконных мануфактурах работало 15 370 рабочих; стоимость производства — 3,1 млн руб. Несмотря на рост продукции на Украине её удел в Российской Империи уменьшился в 1859 до 12 % (рабочих — 20 %). География размещения суконных мануфактур претерпела изменения. Сначала они были сосредоточены на Левобережье, но в начале XIX века распространились и на Правобережье (особенно на Волыни, хотя это были многочисленные, но малые предприятия). В середине XIX века в Подолье и на Волыни располагалось 69 % всех суконных мануфактур Украины, но они давали лишь 26 % продукции; соответствующие показатели для Черниговщины 9,6 и 25,8 %, для Киевщины — 5,0 и 17,8 %. Слабо была развита мануфактура на севере Украине; там было мало крепостных и выгоднее было продавать шерсть фабрикам. К середине XIX века на Украине преобладали помещичьи мануфактуры (в 1848 они давали 64,6 % продукции Украины).

В 1850-е — 1860-е годы в текстильной промышленности Украины произошли существенные изменения, потому из-за отмены крепостничества, помещичья мануфактура потеряла свою трудовую базу (в 1860 её доля составлял почти половину или 47 % выпуска продукции) и вскоре перестала существовать; вместе с промышленным переворотом и медленным (с 1830-х гг.), но постоянным введением машинной техники мануфактурное производство переместилось на заводы. Число суконных предприятий уменьшилось в результате консолидации: с 172 в 1859 г. до 51 в 1900 г.; число рабочих с 15 400 до 4 460 (для сравнения, в Российской империи: с 864 до 588 предприятий, с 123 400 до 95 000 рабочих). О концентрации производства свидетельствует и тот факт, что в 1860 в г. Клинцы (северная Черниговщина) обеспечивал 47,5 % производства сукна Украины и 92 % купеческих мануфактур (тогда завод в Клинцах был большей частью механизирован).

Все прочие отрасли текстильной промышленности (суконная и шёлковая) имели на Украине второстепенное значение. Производство хлопчатобумажных тканей, которое заняло в России первое место, на землях современной Украине в досоветскую эпоху не сложилось.

Во второй половине XIX — начале XX века текстильная промышленность подверглась ещё большему упадку, хотя Украина имела все предпосылки для её развития: много сырья (шерсть, лен, конопля) и удобное географическое положение для импорта других его видов (хлопок, джут), много рук к труду и местный рынок сбыта. Некоторые представители современной украинской интеллигенции утверждают, что причиной этому была колониальная политика России, которая якобы видела в Украине рынок сбыта для своей текстильной промышленности различных видов. На Украине тогда почти не было хлопчатобумажной и шелковой отраслей, очень слабо была развита льняная и конопляная отрасли (их представляли лишь мелкие, почти кустарные промыслы), слабой (лишь 3,4 % выпуска всероссийской продукции) была шерстяная промышленность (её представляли преимущественно шерстомойные заводы). В пределах украинской территории имелись лишь небольшие суконные фабрики в районе Дунаевцы на Подолье (большие суконные заводы на северной Черниговщине в г. Клинцы лежали уже за пределами сплошного ареала расселения этнических украинцев). В конце XIX века ситуация несколько улучшилась только в конопле-джутовая промышленности (около 20 % выпуска всероссийской продукции).

В 1914 на Украине было всего 6 больших текстильных предприятий, включая мешочный завод в Харькове, мешочноканатный завод и джутовую фабрику в Одессе и Луганский завод прессового сукна. Но все они давали лишь 0,6 % производства всей промышленности Украины; численность рабочих на них составляло 14 800 (или 4 % всех занятых в промышленности Украины). Выпуск текстильной продукции Украины тогда составил лишь 1 % от всероссийского объёма, и поэтому Украина была вынуждена покрывать свой спрос импортом текстильных изделий: в 1910—1913 гг. ежегодно на 188 600 000 руб. (40,4 % всего импорта) завозилась продукция из других частей Российской империи (хлопчатобумажные и льняные изделия из губерний центральной России, шерстяные изделия поступали преимущественно из российского же Привислинского края).

Литература 
 Смирнов Д. Пути ближайшего развития текстильной промышленности Украины, ж. Хозяйство Украины, ч. 2 — 3, 1926;
 Про районування текст. промисловості, ж. Господарство України, ч. 8 — 9, 1930;
 Винар Б. Укр. текст. промисловість, ж. Укр. Господарник, ч. 4, 1954;
 Горелик Л. Вопросы экономики легкой промышленности Украинской ССР. К. 1956;
 Пажитков К. Очерки истории текстильной промышленности дореволюционной России. М. 1958;
 Нестеренко О. O. Розвиток промисловості на Україні, ч. І, II. К. 1959, 1962;
 Дерев’янк і н Т. Мануфактура на Україні в кін. XVIII — першій половині XIX ст. К. 1960;
 Легка промисловість Укр. РСР за 50 років радянської влади. К. 1967;
 Размещение отраслей текстильной промышленности СССР. М. 1974.

Текстильная промышленность
Экономическая история Украины
Текстильная промышленность Российской империи